Вади́м Ха́рченко:
 Харченко, Вадим Витальевич (род. 1984) — киргизский футболист.
 Харченко, Вадим Степанович (род. 1975) — российский и украинский футболист.